Кургузов — русская фамилия.

 Кургузов, Владимир Михайлович (1926—1988) — связист, Герой Социалистического Труда.
 Кургузов, Дмитрий Николаевич (1903—1985) — советский конструктор самолётов, дважды лауреат Сталинской премии.
 Кургузов, Иван Ефимович (1914—1996) — советский военнослужащий, участник трёх войн и вооружённых конфликтов.
 Кургузов, Олег Флавьевич (1959—2004) — русский писатель и журналист, редактор.
 Кургузов, Юрий Павлович (1923—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.